Александр Пономарчук:
 Пономарчук, Александр Александрович (1980—2007) — российский гитарист.
 Пономарчук, Александр Фёдорович (1918—1944) — полный кавалер ордена Славы.